Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stanislas Wawrinka che ha battuto in finale Novak Đoković che si è ritirato sul punteggio di 6–6.

Teste di serie

  David Ferrer (Non ha partecipato)
  Juan Carlos Ferrero (primo turno)
  Guillermo Coria (primo turno)
  Novak Đoković (finale)

 Carlos Moyá (semifinali)
 Alberto Martín (primo turno)
 Julien Benneteau (primo turno)
 Filippo Volandri (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2006
ATP Tour 2006